Маг:
 Маги — жрецы в древнем Иране.
 Маг — зороастрийский священнослужитель.
 Маг — иллюзионист.
 То же, что колдун, чародей, волшебник, заклинатель; человек, практикующий магию посредством сверхъестественных явлений.
 Маг — персонаж, практикующий магию, в фэнтези.
 Маг — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина майар, прибывший в Средиземье.
 «Маг» — карта таро.
 Маг — село в Южной Осетии.
 Маг, Эме (1906—1981) — французский литограф, издатель, крупнейший коллекционер и торговец современным искусством.
 «Галерея Маг» — галерея современного искусства в Каннах и Париже, Франция, и в Барселоне, Испания.
 «» (The Magician) — роман английского писателя Сомерсета Моэма 1908 года.
 «Маг» (The Magus) — роман английского писателя Джона Роберта Фаулза 1965 года.

См. также 
 Маги (значения)